Aceasta este prima ediție a turneului ATP de la Tel Aviv din 1996.

Rohan Bopanna și Matwé Middelkoop au câștigat titlul învingând în finală perechea Santiago González și Andrés Molteni cu 6–2, 6–4.

Capi de serie

Tabloul principal

Note

Legături externe
Main draw

2022
ATP Tour 2022